Де Янг - фамилия:

 Де Янг, Деннис — американский музыкант, участник рок-группы Styx.
 Де Янг, Клифф (род. 1946) — американский актёр и музыкант.
 Де Янг, Майкл Генри (1849—1925) — американский журналист и бизнесмен, основатель музея Де Янга.
 Де Янг, Шарль (1845—1880) — американский журналист и редактор, брат Майкла де Янга.

См. также 
 Янг
 Юнг